Landsberg-Velen und Steinfurt ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert von Landsberg-Velen und Steinfurt (1796–1878), deutscher Adliger und Politiker
 Ignatz von Landsberg-Velen und Steinfurt (1830–1915), deutscher Adliger und Politiker (Zentrum), MdR